Este artigo tem por objetivo registrar esta parte da história de alguns clubes da Região Norte do Brasil, principalmente os disputados há algumas décadas. Só há registros de participações Internacionais amistosas de clubes do Pará e do Amazonas.

Sabe-se que o  Rio Branco F C, do Acre e o São Raimundo de Manaus, participaram da extinta Copa Conmebol  porém, este artigo refere-se à torneios de caráter amistoso. Sabe-se também, que clubes como Nacional, Rio Negro e Rio Branco disputaram inúmeros torneios em países vizinhos, porém, com poucos registros, já que diretorias desses clubes não se preocuparam em registrar as participações e conquistas.

As participações aqui constadas são apenas as que se tem total confirmação por registros dos próprios clubes ou de pesquisadores.

 Por Clube

 Por estado

Região Norte do Brasil
Listas de futebol do Brasil